Ниволле́-Монгриффо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Сен-Рамбер-ан-Бюже. Округ коммуны — Белле.

Код INSEE коммуны — 01277.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 400 км к юго-востоку от Парижа, в 55 км северо-восточнее Лиона, в 30 км к юго-востоку от Бурк-ан-Бреса.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 143 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 93 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 68 были экономически активными, 25 — неактивными (показатель активности — 73,1 %, в 1999 году было 74,1 %). Из 68 активных жителей работали 63 человека (37 мужчин и 26 женщин), безработных было 5 (1 мужчина и 4 женщины). Среди 25 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 14 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн